Ла-Валле́-о-Бле́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Марль. Округ коммуны — Вервен.

Код INSEE коммуны — 02759.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 347 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 209 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 127 были экономически активными, 82 — неактивными (показатель активности — 60,8 %, в 1999 году было 63,5 %). Из 127 активных жителей работали 109 человек (60 мужчин и 49 женщин), безработных было 18 (11 мужчин и 7 женщин). Среди 82 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 33 — пенсионерами, 32 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ла-Валле-о-Бле 

Коммуны департамента Эна